Špinar je české příjmení, mezi jehož nositele patří:

 Daniela Špinar (* 1979) – česká divadelní režisérka
 Martin Špinar (* 1972) – český fotbalista
 Pavel Špinar (* 1951) – český mykolog a boletolog
 Věra Špinarová (1951–2017) – česká zpěvačka
 Zdeněk Vlastimil Špinar (1916–1995) – český paleontolog, spisovatel a specialista na fosilní obojživelníky